Владимир Валентинович Прохоров (25 января 1955, Свердловск, РСФСР, СССР — 5 мая 2018, Екатеринбург, Россия) — российский учёный в области информационных технологий. Доктор физико-математических наук, профессор

Биография 
В 1972 поступил на радиофак УПИ (ныне УрФУ), который окончил с отличием в 1977 году, и тогда же устроился на должность сотрудника Института математики и механики УрО АН. В ИММ работал в должностях: стажёр-исследователь, инженер-математик, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, заведующий отделом, руководитель научно-исследовательского центра мультимедиатехнологий. Доктор физико-математических наук. По совместительству работал преподавателем УрГУ, затем — УПИ, получив в 2003 году звание профессора (кафедра «Интеллектуальные информационные технологии» Института фундаментального образования УрФУ). В 2005 г. создал и возглавил научно-производственный центр «Видикор» (Vidicor), с 2014 — «Научно-производственный центр „Робби“».

Автор 130 публикаций в областях интернет-видеотехнологий, компонентной технологии программирования, визуального программирования, облачных вычислений, распределённых вычислительных систем, распознавания образов, представления знаний, математической теории управления, управления маловысотными летательными аппаратами и высокоточной навигации летательных аппаратов. Автор и руководитель ряда прикладных проектов в этих областях. Автор запатентованных изобретений в областях медицинской компьютерной диагностики и средств человеко-компьютерного взаимодействия.

Области научной деятельности в последние годы жизни включали: облачные вычисления, технологии разработки программных средств, интернет-видеотехнологии, робототехнику.

Был со-организатором Всероссийских олимпиад по информатике, был членом центральной методической комиссии олимпиад по информатике Министерства образования РФ, экспертом «Фонда Бортника» в сфере ИТ-технологий, членом попечительских Советов ведущих музыкальных учебных заведений и учреждений Урала. Был членом профессорско-преподавательского состава летнего компьютерного лагеря по информатике и коммуникациям «Эльбрус — 2012». Был спонсором развития музыкального и научно-технического творчества детей и молодёжи на Урале, в Ингушетии и других регионах России. Учредитель премии имени Н. Н. Красовского для победителей всероссийской олимпиады по информатике для школьников.

Умер от рака 5 мая 2018 года. Похоронен на Лесном кладбище в Екатеринбурге (171-я секция, 7-й ряд вправо, 10-е место).

Образование 
 сентябрь 1972 — июль 1977 — студент Уральского политехнический института (ныне — Уральский федеральный университет) (г. Свердловск). Окончил с отличием. Был чемпионом ряда внутривузовских и зональных студенческих олимпиад по физике и математике, автор нескольких научных публикаций в области прикладных систем управления техническими объектами.
 ноябрь 1978 — октябрь 1982: аспирант Института математики и механики АН СССР (Свердловск), учёная степень кандидата физико-математических наук присуждена в Институте проблем механики АН СССР (Москва) в 1984 г.

Работа 
 август 1977 — январь 1989 — научный сотрудник отдела дифференциальных уравнений ИММ УРО РАН.
 сентябрь 1988 — июль 2007 — доцент, профессор Уральского политехнического института, кафедра «Автоматика и информационные технологии».
 январь 1988 — январь 1991 — заведующий лабораторией отдела дифференциальных уравнений ИММ УРО РАН.
 январь 1991 — январь 2004 — заведующий лабораторией визуальных систем ИММ УРО РАН.
 февраль 2004 — июль 2007 — руководитель Научно-исследовательского центра мультимедиа технологий ИММ УРО РАН.
 июль 2007 — май 2018 — профессор кафедры «Интеллектуальные информационные технологии» Института фундаментального образования УрФУ.

Признание и награды 
 2014 — Лауреат премии губернатора Свердловской области
 2012 — Серебряная медаль Международного салона инноваций в Женеве.
 2005 — Награждён Золотой медалью ВВЦ-ВДНХ
 Результаты исследований были включены в годовые отчеты РАН («Лучшие результаты по РАН») в 1995, 2002 и 2006 годах.

Концепции и разработки 
Автор концепций, разработчик и научный руководитель следующих проектов:
 2001—2018: Руководитель проектов комплекса интернет-медиасвязи: сервер и клиент интернет-видеовещания, IP-видеофон, система веб-видеоконференций, сервер видео-по-запросу, сервер видео-по-расписанию и др. (см. о результатах на начальном этапе работ — к 2002 г.: описание результатов)
 2001—2005: Разрабатывается технология для моделирования и экспериментов в области управления промышленным предприятием. Система позволяет непрограммирующему профессионалу осуществлять моделирование, используя интуитивно понятные визуальные технологии сборки и представления информации с использованием удаленных баз данных, шаблонов документов и программных наработок в произвольных средах с использованием удаленных вычислений («в облаке»). Работа развивает направление среды HyperModeller.
 2001—2018: Проведение исследований в области разработки систем сжатия мультимедиа данных в реальном времени, а также параллельной обработки на вычислительных кластерах.
 2000—2018: Разработка алгоритмов для кодирования видео и звука в реальном времени по стандарту ISO MPEG-4.
 2000—2001: Разработка программных средств для MPEG-4 кодека, расширяющего библиотеку SunSoft JMF (Java Media Framework) для разработки мультимедиа приложений на языке Java. Разработка на Java приложений видеофон, медиаконвертор, сервер видео-по-запросу, медиапроигрыватель, и др., использующих сжатие MPEG-4.
 1997—2018: Разработана концепция «вычислительных прокси-серверов» для удаленных вычислений, базирующаяся на расширении веб-технологии с ресурсов данных на вычислительные ресурсы. В настоящее время данные технологии стали называть «облачные вычисления».

Автор проекта и научный руководитель системы программных средств FELLOW, реализующей данную концепцию. Система включает программные средства вычислительного прокси-сервера для операционной системы UNIX. С клиентской стороны технология поддерживается произвольным веб-браузером, программной средой piJ на базе использования расширенного языка Java, а также разрабатываемой программной средой HyperModeller. Разработаны средства для использования в рамках технологии вычислительных ресурсов отечественного суперкомпьютеров — МВС-100, МВС-1000 и вычислительных кластеров.

 1996—1998: Автор проекта и руководитель реализации программной среды piJ (38000 строк программного кода) для программирования на языках Java и Java-Script. Среда позволяет работать с программами, представленными в файлах стандартным Java-текстом. Однако, для пользователя эти программы могут быть представлены в виде схем. В данной среде программы на Java и их части могут быть просмотрены, отредактированы и отлажены как в виде текста на стандартном Java, так и в виде схем. В отличие от MS Visual J++, Semantec Visual Cafe и т. п., визуальные представления в среде piJ включают не только представления графических интерфейсов разрабатываемой программы, но и алгоритмы, описания данных и др. В среде реализован ряд оригинальных решений. Одно из них возможность адаптировать среду к различному уровню пользователей, от дошкольников до студентов университетов и профессиональных разработчиков. Среда включает возможность использования удаленных вычислительных ресурсов в рамках технологии «облачных вычислений». Разработана версия piJ, ориентированная на использование её как расширения среды MS FrontPage.
 1995-1998: Разработана архитектура одностороннего вещания данных (аналогичная появившимся впоследствии системам WaveTop и AirMedia) с использованием стандартного оборудования и стандартных односторонних каналов передачи звукового диапазона. Руководитель разработки программных средств RADAR (7000 строк программного кода) для поддержки сервера-передатчика и клиентской стороны. Система может в частности использоваться для передачи каналов Интернет-вещания и создания у клиента зеркал данных c использованием произвольных каналов передачи в звуковом диапазоне. Автор и владелец патента RU2142209.
 1993—2018: Автор ряда изобретений, защищенных патентами РФ: системы компьютерной диагностики, различных конструкций трехкоординатных манипуляторов («мышь»), системы вещания данных, системы зажигания для ДВС и др.
 1992-1998: Разработан формализм и язык для описания синтаксиса текстовых конструкций, базирующийся на математической теории множеств. Разработан графический вариант языка. В отличие от известного языка синтаксических диаграмм, описания на данном языке (включая описания контекстно-зависимого синтаксиса) имеют вид древовидного графа, что удобно для задания правил и их восприятия. Руков одитель разработки среды Pythagoras/S (30000 строк программного кода), реализующей этот язык. Как одно из приложений, эта среда может использоваться для формулирования и обработки запросов по поиску сложных объектов типа библиографических ссылок с неверным форматом или указаний на поиск подобных объектов и переформатирование их в другой формат.
 1991-1994: Разработана компонентная модель «слоёных» языков и программно-аппаратных средств их поддержки («pi-технология»). Модель предлагает сборку языков из компактных монопарадигменных компонент, каждая из которых поддерживается компонентными редакторами, компиляторами, интерпретаторами и т. п., каждая из компонент может функционировать на своем компьютере сети. Концепция частично реализована в программных средах PYTHAGORAS, piJ и HyperModeller.
 1989-1993: Автор проекта и руководитель реализации системы диагностики заболеваний поджелудочной железы KARDO. Среда используется в одной из клиник России. На разработанный метод получен патент России в 1997 году. Система реализована с использованием среды PYTHAGORAS.
 1987-1995: Разработан графический алгоритмический язык pi-схем. Главная черта языка в том, что в отличие от языка блок-схем он базируется на графическом представлении структуры алгоритма, а не потока исполнения команд. Благодаря этому описания на данном языке удобны как для синтеза, так и для восприятия, и согласуются с подходом «сверху вниз». Автор проекта и руководитель реализации программной среды PYTHAGORAS (33000 строк программного кода), поддерживающей данный язык. Система PYTHAGORAS сертифицирована министерством образования России и рекомендована для использования в образовании. Язык реализован также в программной среде piJ.
 1977-1989: Разработана теория и алгоритмы высокоточной навигации, использующей геофизические поля и оптические изображения, управления полетом на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, распознавания объектов, планирования группового полета. Автор проектов и разработчик систем в этих областях. Разработанные теории и системы были применены в действующих системах вооружения.

Избранные публикации

Примечания

Ссылки 
 Информационное агентство Владимир Прохоров: жизнь и смерть российского изобретателя
 Энциклопедия Урала
 Олимпиадная информатика Памяти В.Прохорова
 Уральское отделение РАН 
 Всероссийская олимпиада школьников по информатике
 Ural Federal University Research Portal
 Российская Академия Наук: Телемост «Бирмингем-Екатеринбург»
 УрО РАН: Фестиваль науки «Кстати» — Научный нон-стоп
 УрО РАН: Организация онлайн-курсов с помощью системы «Видикор»
 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА ЭКОНОМИКА УРФО: Чахлые всходы / 4 сентября 2008 г. № 4743
 Новости УрО Ран: IХ Российский экономический форум «Экономическое сотрудничество — фактор интеграции стран СНГ»
 Накануне. RU: «Вестернизация» российского образования: Кому и зачем это надо?
 E1.RU: Уральские математики обеспечили видео-трансляцию международного форума на двух языках
 «Деловой Квартал»: Человек с золотым алгоритмом
 IEEE Xplore: V. V. Prokhorov
 ACM Digital Library: V. V. Prokhorov

Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Уральского технического университета
Преподаватели Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского федерального университета
Похороненные на Лесном кладбище (Екатеринбург)